Села:
 Купчинці — Вінницька область, Іллінецький район
 Купчинці — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Козівський район